Contea di Grant o Grant County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Grant (Arkansas)
 Contea di Grant (Dakota del Nord)
 Contea di Grant (Dakota del Sud)
 Contea di Grant (Indiana)
 Contea di Grant (Kansas)
 Contea di Grant (Kentucky)
 Contea di Grant (Minnesota)
 Contea di Grant (Nebraska)
 Contea di Grant (Nuovo Messico)
 Contea di Grant (Oklahoma)
 Contea di Grant (Oregon)
 Contea di Grant (Virginia Occidentale)
 Contea di Grant (Washington)
 Contea di Grant (Wisconsin)
 Parrocchia di Grant – in Louisiana la parrocchia è il corrispettivo della contea